Veteranendenkmal bezeichnet Gedenksteine für die Gefallenen der napoleonischen Kriege
 Veteranendenkmal (Frankenthal), Denkmal von 1841 in Frankenthal (Pfalz)
 Veteranendenkmal von 1852 in Grünstadt, Pfalz; siehe Veteranendenkmal (Worms)#Varia  
 Veteranendenkmal (Worms), Denkmal von 1848 in Worms, Rheinhessen